Port Louis (stad), de hoofdstad van Mauritius
 Port Louis (district), een district van Mauritius